Eredivisie 2014/2015 – 59. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych holenderskiej klubowej piłki nożnej. Tytułu mistrzowskiego z poprzedniego sezonu bronił AFC Ajax. Tytuł mistrzowski po raz 22. w historii zdobył PSV Eindhoven. Rozgrywki rozpoczęły się 8 sierpnia 2014 roku meczem pomiędzy PEC Zwolle a FC Utrecht. Ostatnie mecze sezonu rozegrane zostały 17 maja 2015.

Drużyny

Sezon zasadniczy

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Baraże

Baraże o udział w Lidze Europy 
W barażach wzięły udział drużyny z miejsc 4-7, które walczyły o udział w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA (2015/2016).

 Półfinały

 Finał

Baraże o Eredivisie 
W pierwszej rundzie grały cztery zespoły z Eerste divisie. W drugiej rundzie grał kolejne cztery zespoły z Eerste divisie oraz dwa (z miejsca 16. i 17.) z Eredivisie. Zwycięzcy trzeciej rundy – De Graafschap oraz Roda JC Kerkrade będą grali w kolejnym sezonie w Eredivisie.

Stadiony

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Najlepsi asystenci

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014 w Holandii
2015 w Holandii
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii